Елимелех — мужское имя:
 Елимелех — библейский персонаж, упоминаемый в Книге Руфь.
 Елимелех — вариант написания имени сына Еноха (сына Иареда).